Tutti giù per terra – romanzo di Giuseppe Culicchia del 1994
Tutti giù per terra – film di Davide Ferrario del 1997 tratto dall'omonimo romanzo